Коробиха — деревня в составе Благовещенского сельсовета Воскресенского района Нижегородской области.

Располагается на правом берегу реки Ветлуги.

Население

Примечания

Ссылки

Фотографии 
 
 

Населённые пункты Воскресенского района (Нижегородская область)